Трет-бутилгидрохино́н — третичный бутилгидрохинон , международный название — tertiary-butylhydro-quinone (сокращенное название TBHQ).

Пищевая добавка-антиокислитель E319.

Получение 
Производится синтетически, основной способ производства — многоступенчатая химическая реакции взаимодействия вещества с радикалом бутила в молекуле с гидрохиноном. Катализаторами служат водные растворы кислот. Второй способ электрохимический — вещество выделяют из третичных бутилфенолов.

Физические свойства 
При нормальных условиях порошок белого цвета без вкуса и запаха с пластичной воскоподобной консистенцией. Хорошо растворим в органических растворителях — спиртах, жирах и эфирах. В воде плохо растворим. К воде и нагреву устойчив.

Физиологическое действие 
Допустимая суточная норма потребления третичного бутилгидрохинона  веса тела в день временно. Это означает, что при употреблении в пищу этого вещества не cвыше этой дозы безвредно для здоровья. При превышении указанной дозировки возможны тошнота, рвота, галлюцинации. При приёме внутрь дозы свыше  — смертелен для человека.

В результате ряда исследований на лабораторных животных было выявлено, что вещество в высоких дозах может вызвать образование злокачественных опухолей желудка и вызвать повреждения ДНК.

Имеются сведения, что трет-бутилгидрохинон ослабляет защиту организма от гриппа.

Примечания 

Полифенолы
Пищевые добавки